Bernhard Cramer ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Cramer (Ingenieur) (1930–2011), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Bernhard Cramer (Geologe) (* 1965), deutscher Geologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Bernhard Kramer (* 1942), deutscher Physiker